McCray ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby McCray (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carrie Allen McCray (* 1913), US-amerikanische Schriftstellerin
 Chirlane McCray (* 1954), US-amerikanische Autorin und LGBT-Aktivistin
 Chris McCray (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Daniel McCray (* 1986), deutscher American-Football-Spieler
 David McCray (* 1986), deutscher Basketballspieler
 Ewan McCray (* 1964), englischer Cricketspieler
 Kelcie McCray (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marie McCray (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Nikki McCray (Nikki Kensengane McCray-Penson; * 1971), US-amerikanische Basketballspielerin 
 Porter Alexander McCray (1908–2000), US-amerikanischer Kulturpolitiker
 Richard McCray (1937–2021), US-amerikanischer Astronom und Astrophysiker

 Scooter McCray (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler
 Warren T. McCray (1865–1938), US-amerikanischer Politiker
 W. Patrick McCray (* 1967), US-amerikanischer Historiker, Hochschullehrer und Autor

Siehe auch:
 McCrae
 McCrea
 Macrae